A Temporada da Deutsche Tourenwagen Meisterschaft de 1995 foi a 12º temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve doze rodadas. o campeão foi o piloto alemão Bernard Schneider.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1995 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1995